— 64-й император Японии, правивший с 5 ноября 969 по 24 сентября 984 года. Имя — Морихира. Прозвище — Судзакуин-дзёко (). Посмертный титул — Энъю-ин.

Девизы правления 
Император правил под следующими девизами:
 Анна (968—970)
 Тэнроку (970—973)
 Тэнъэн (973—976)
 Дзёгэн (976—978)
 Тэнгэн (978—983)
 Эйкан (983—985)

Родословная 
Замечание: титул синно носили принцы крови, возможные наследники престола, найсинно — принцессы.

Примечания

Литература 
 
 

Правители Азии X века
 15